Ellis River ist der Name folgender Flüsse:

in den USA:
 Ellis River (Androscoggin River), in Maine  
 Ellis River (Saco River), in New Hampshire 

in Neuseeland:
 Ellis River (Baton River), auf der Südinsel von Neuseeland